44. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbywały się w rosyjskim Chanty-Mansyjsku w dniach 3–13 marca 2011. Rozegranych zostało 11 konkurencji, pięć kobiecych, pięć męskich oraz jedna mieszana.

Wybór gospodarza 
Chanty-Mansyjsk wygrało w finałowym głosowaniu 27:20 z czeskim miastem Nové Město. Oprócz tych dwóch miejscowości do organizacji mistrzostw kandydowała stolica Białorusi – Mińsk.

Państwa uczestniczące 
Państwa zgłoszone do udziału w mistrzostwach :

Program mistrzostw 
Program mistrzostw

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Wyniki mężczyzn

Sprint 
 Data/początek: sobota 5 marca 2011, 10:00 CET

Bieg pościgowy 
 Data/początek: niedziela 6 marca 2011, 10:00 CET

Bieg indywidualny 
 Data/początek: wtorek 8 marca 2011, 13:15 CET

Bieg masowy 
 Data/początek: sobota 12 marca 2011, 14:30 CET

Sztafeta 
 Data/początek: piątek 11 marca 2011, 14:00 CET

Wyniki kobiet

Sprint 
 Data/początek: sobota 5 marca 2011, 14:00 CET

Bieg pościgowy 
 Data/początek: niedziela 6 marca 2011, 12:00 CET

Bieg indywidualny 
 Data/początek: środa 9 marca 2011, 13:15 CET

Bieg masowy 
 Data/początek: sobota 12 marca 2011, 12:30 CET

Sztafeta 
 Data/początek: niedziela 13 marca 2011, 12:15 CET

Sztafeta Ukrainy, która dobiegła na 2 pozycji, została zdyskwalifikowana z powodu wykrycia efedryny w organizmie, biegnącej na ostatniej zmianie Oksany Chwostenko. W wyniku czego Ukrainie odebrano srebrny medal, który przyznano Francji, brąz otrzymała Białoruś.

Sztafeta mieszana 
 Data/początek: czwartek 3 marca 2011, 12:30 CET

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w biathlonie
Puchar Świata w biathlonie 2010/2011
Sport w Chanty-Mansyjsku
Biathlon w Rosji